Zločinački umovi () je američka kriminalistička televizijska serija koja prati rad JAP-a, tj FBI-eve Jedinice za analizu ponašanja (), čije je središte u Kvantiku (Virdžinija). Serija se razlikuje od drugih serija slične vrste po tome što se više fokusira na kriminalca nego na sam zločin. Seriju režira „The Mark Gordon Company“ u asocijaciji sa „CBS Television Studios“ i „ABC Studios“. Originalni naziv bio je „Quantico“ i pilot-epizoda snimljena je u Vankuveru.

Opis 
Treća sezona serije Zločinački umovi je emitovana na kanalu CBS od 26. septembra 2007. do 21. maja 2008. Na kraju 2. epizode Mendi Patinkin je napustio seriju. Njega je u 6. epizodi zamenio Džo Mantenja.

Uloge 

 Mendi Patinkin kao Džejson Gideon (Epizode 1-2)
 Džo Mantenja kaod Dejvid Rosi (Epizode 6-20)
 Tomas Gibson kao Aron Hočner
 Padžet Bruster kao Emili Prentis
 Šemar Mur kao Derek Morgan
 Metju Grej Gubler kao Spenser Rid
 Andrea Džoj Kuk kao Dženifer Džaro
 Kersten Vangsnes kao Penelopi Garsija

Epizode

Spoljašnje veze 

Злочиначки умови
Сезоне телевизијских серија 2007.
Сезоне телевизијских серија 2008.